Le championnat de France de football de Division 3 1984-1985 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve de l'OGC Nice, qui bat en finale celle de l'AJ Auxerre.

Groupe Nord

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1984-1985
 Championnat de France de football D2 1984-1985
 Coupe de France de football 1984-1985

Notes et références 

1985
Football en France en 1984
Football en France en 1985